Los romanos construyeron acueductos en muchas ciudades. En Wikipedia acueducto romano puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Acueductos de Roma;
 Acueducto romano de Huelva;
 Acueducto romano de Bejís;
 Acueducto romano de Albarracín-Cella;
 Acueducto de Eifel;
 Acueducto de Segovia.